Bethlen Gergely (1641–1697), erdélyi főnemes, Bethlen Farkas testvére
Bethlen Gergely (1810–1867), gróf, honvéd ezredes, az olasz királyi hadsereg tábornoka